Hiienjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiienjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Hiienjärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar